Отис има више значења:
 Отис (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Отис (Колорадо), је град у америчкој савезној држави Колорадо
 Отис (краљ),